Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno Č.

Reference

Chorvatské seznamy
Č